Кастромонте () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-Торосос. Занимает площадь 87,10 км². Население — 377 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Покровителями города считаются пресвятая Дева Мария Розария и святой Климент.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида